Studena je lahko:
 Studena, Babušnica (Srbija)
 Studena, Vranje (Srbija)
 Studena, Klana (Hrvaška)
 Studena Alta/Studena Bassa, vasi v Kanalski dolini v Furlaniji - Julijski krajini
 Studena, eden od peščenih zalivčkov na otoku Braču pri Sumartinu